Antigona – forma femminile del nome proprio di persona italiano maschile Antigono
Antigona – tragedia di Lucio Accio
Antigona – opera di Josef Mysliveček
Antigona – opera di Tommaso Traetta
Antigona – album di Katarzia del 2018
Antigona – sede titolare soppressa della Chiesa cattolica

Pagine correlate
Antigone
Antigono (disambigua)

Altri progetti